|-
| 127801 - || || 27 de març, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 127802 - || || 27 de març, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 127803 - || || 27 de març, 2003 || Catalina || CSS
|-
| 127804 - || || 27 de març, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127805 - || || 27 de març, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127806 - || || 27 de març, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127807 - || || 27 de març, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 127808 - || || 27 de març, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 127809 - || || 27 de març, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 127810 - || || 28 de març, 2003 || Catalina || CSS
|-
| 127811 - || || 28 de març, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127812 - || || 28 de març, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127813 - || || 28 de març, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127814 - || || 28 de març, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127815 - || || 28 de març, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127816 - || || 28 de març, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127817 - || || 28 de març, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127818 - || || 28 de març, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127819 - || || 29 de març, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127820 - || || 29 de març, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127821 - || || 29 de març, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127822 - || || 29 de març, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127823 - || || 29 de març, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127824 - || || 29 de març, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127825 - || || 29 de març, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127826 - || || 29 de març, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127827 - || || 29 de març, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127828 - || || 29 de març, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127829 - || || 29 de març, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127830 - || || 29 de març, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127831 - || || 29 de març, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127832 - || || 31 de març, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127833 - || || 24 de març, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127834 - || || 25 de març, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 127835 - || || 26 de març, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127836 - || || 27 de març, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127837 - || || 30 de març, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127838 - || || 30 de març, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127839 - || || 31 de març, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127840 - || || 30 de març, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127841 - || || 31 de març, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127842 - || || 31 de març, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127843 - || || 31 de març, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127844 - || || 31 de març, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127845 - || || 30 de març, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127846 - || || 31 de març, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127847 - || || 31 de març, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127848 - || || 31 de març, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127849 - || || 31 de març, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127850 - || || 31 de març, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127851 - || || 30 de març, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127852 - || || 30 de març, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127853 - || || 30 de març, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127854 - || || 31 de març, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127855 - || || 31 de març, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127856 - || || 31 de març, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127857 - || || 31 de març, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127858 - || || 31 de març, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127859 - || || 31 de març, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127860 - || || 31 de març, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127861 - || || 22 de març, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 127862 - || || 23 de març, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127863 - || || 25 de març, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 127864 - || || 26 de març, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127865 - || || 26 de març, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127866 - || || 26 de març, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127867 - || || 26 de març, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127868 - || || 26 de març, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127869 - || || 25 de març, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127870 Vigo || || 24 de març, 2003 || Mérida || I. R. Ferrín, C. Leal
|-
| 127871 - || || 31 de març, 2003 || Kitt Peak || M. W. Buie
|-
| 127872 - || 2003 GV || 4 d'abril, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127873 - || || 1 d'abril, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 127874 - || || 1 d'abril, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 127875 - || || 1 d'abril, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 127876 - || || 1 d'abril, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127877 - || || 1 d'abril, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127878 - || || 1 d'abril, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127879 - || || 1 d'abril, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127880 - || || 1 d'abril, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127881 - || || 1 d'abril, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127882 - || || 1 d'abril, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127883 - || || 1 d'abril, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127884 - || || 2 d'abril, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127885 - || || 2 d'abril, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127886 - || || 2 d'abril, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127887 - || || 2 d'abril, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 127888 - || || 1 d'abril, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127889 - || || 1 d'abril, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127890 - || || 2 d'abril, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127891 - || || 2 d'abril, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127892 - || || 2 d'abril, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127893 - || || 2 d'abril, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127894 - || || 1 d'abril, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127895 - || || 1 d'abril, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127896 - || || 3 d'abril, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 127897 - || || 4 d'abril, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 127898 - || || 2 d'abril, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127899 - || || 2 d'abril, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 127900 - || || 3 d'abril, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
7